Chris Anderson, imprenditore britannico
 Chris Anderson, saggista e giornalista statunitense